

Astronomia 
 Cratere Othon – cratere sulla superficie di Giapeto

Persone 
 Quentin Othon – calciatore francese, centrocampista

Altro 
 Othon & Tomasini – duo musicale del Regno Unito
 Othon – tragedia del francese Pierre Corneille
 Othon – film del 1969 di Jean-Marie Straub e Danièle Huillet

Pagine correlate 
 Othón P. Blanco